Пи́тер Райт — имя и фамилия:
  (род. 1926) — английский танцовщик и хореограф, сэр.
 Райт, Питер — английский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр 1920 года.
 Райт, Питер (род. 1970) — шотландский игрок в дартс, чемпион мира 2020 года.